Прізвище

 Чакракусума Нгабдуррахман Агунг — султан (1613—1645) Матараму (Індонезія).
 Абдулфатах Агунг (помер в 1692) — султан Бантаму (Індонезія) в 1651—1682 роках.

 Гора, вулкан

 Агунг — найвища гора (3031 м) на острові Балі, стратовулкан.